Le fil rouge est une locution nominale désignant aujourd'hui un élément récurrent tout au long d'un récit, d'une discussion, d'une présentation et n'ayant pas nécessairement de lien avec les autres éléments. Elle tire son origine du fil rouge de l'âme des cordes sur lequel le reste se tisse, dans la marine britannique, pour les préserver du vol.

Fil rouge peut également faire référence à :
 le fil rouge sur gazon (Laetisaria Fuciformis), un champignon ;
 le fil rouge, une des épreuves des jeux intervilles (et interfrontière), qui se déroule en parallèle des autres sur toute la durée de l'émission ;
 un arc narratif, énigme d'une série télévisée qui se poursuit sur de nombreux épisodes ;
 une appellation donnée à certaines productions d'herbe de cannabis aux Antilles ;
 un projet de développement, réalisé sur la durée par les collaborateurs d'une entreprise en parallèle de leur mission principale ;
 le fil rouge du destin, une légende chinoise.
le fil rouge dans la Kabbale (une tradition ésotérique du judaïsme) est un bracelet porté pour conjurer le mauvais sort.

Homonymie